Die Saison 2014/15 war die elfte Spielzeit der 2. Bundesliga im Frauenfußball. Die Saison begann am 30. August 2014 und endete mit dem letzten Spieltag am 22. Mai 2015.

Meister wurde im Norden der 1. FC Lübars, während sich im Süden der 1. FC Köln durchsetzte. Da Lübars keine Lizenz für die Bundesliga beantragte, rückte Vizemeister Werder Bremen nach. Die Abstiegsplätze belegten der 1. FC Union Berlin, der Magdeburger FFC, der 1. FFC Montabaur und der 1. FFC 08 Niederkirchen. Der VfL Bochum zog seine Mannschaft freiwillig zurück. Daher fanden die sonst üblichen Relegationsspiele um den fünften Absteiger nicht statt.

Nord 
Der 1. FC Lübars verzichtete aufgrund finanzieller Aspekte einen Antrag auf Zulassung zur ersten Bundesliga zu stellen. Daher steigt statt Lübars als Meister  der Tabellenzweite Werder Bremen auf. Der VfL Bochum kündigte Anfang der Saison an, die Frauenfußballabteilung aufzulösen. Im Laufe der Rückrunde wurde die Entscheidung jedoch zurückgenommen. Im April 2015 zog der Verein die Mannschaft zur kommenden Saison in die Regionalliga zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2014/15
2 Bundesliga 2014/15 (Frauen)